Het wegwielrennen was een onderdeel van de wielersport op de Olympische Zomerspelen 2000. De individuele wegwedstrijd voor vrouwen vond plaats op dinsdag 26 september 2000 in Sydney, en begon om 10:00 uur plaatselijke tijd. Het parcours telde 126 kilometers en liep grotendeels door Centennial Parklands. De wedstrijd werd gewonnen door de Nederlandse Leontien Zijlaard-Van Moorsel, vóór Hanka Kupfernagel en Diana Žiliūtė. In totaal stonden 57 rensters aan de start, van wie er 49 de eindstreep haalden.

Uitslag

Zie ook
UCI Road Women World Cup 2000

Wegrit mannen
2000 wegrit vrouwen